Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун були чинними чемпіонками, але цього разу Чжань вирішила не брати участь.

Чжуан грала в парі з Фудзівара Ріка, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ваня Кінґ і Алла Кудрявцева.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, перемігши у фіналі Северін Бремон і Вірхінія Руано Паскуаль пару 6–2, 6–1.

Сіяні пари 

  Кара Блек /  Лізель Губер (чемпіонки)
  Альона Бондаренко /  Катерина Бондаренко (1-ше коло)
  Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (1-ше коло)
  Бетані Маттек-Сендс /  Саня Мірза (1-ше коло)

Сітка

Сітка

Посилання 
 DFS Classic 2008 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page

DFS Classic, парний розряд
2008